

Elektra

Astronomia 
 Elektra – gwiazda w gwiazdozbiorze Byka, w gromadzie Plejady
 Elektra – planetoida o numerze katalogowym 130

Mitologia 
 Elektra – w mitologii greckiej córka Agamemnona i Klitajmestry
 Elektra – w mitologii greckiej jedna z 50 Danaid
 Elektra – w mitologii greckiej jedna z Okeanid, żona Taumasa, matka Iris i harpii
 Elektra – w mitologii greckiej jedna z Plejad, córka Atlasa

Sztuka 
 Kinematografia
 Elektra – amerykański film z 2005 roku
 Elektra – grecki film z 1962 roku

 Literatura
 Elektra – tragedia Eurypidesa
 Elektra – tragedia Sofoklesa

 Muzyka i teatr
 Elektra – opera Richarda Straussa
 Elektra – spektakl Teatru Telewizji z 1995 roku w reż. Piotra Chołodzińskiego
 Elektra Records – wytwórnia muzyczna

Inne 
 Elektra – nazwa kodowa przeglądarki Opera w wersjach 4–6
 Elektra – określenie stosowane dla niektórych wersji silnika przeglądarki Opera

Electra

Miasta 
 Electra – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas, w hrabstwie Wichita

Technika 
 Electra – nazwa modeli samochodów produkowanych przez firmę Buick
 HMS „Electra” – nazwa okrętów Royal Navy
 USS „Electra” – nazwa okrętów US Navy

Biologia 
 Electra hectori (delfin Hektora, Cephalorhynchus hectori) – gatunek walenia z rodziny delfinowatych
 Peponocephala electra (delfin grubogłowy) – gatunek walenia z rodziny delfinowatych
 Placidochromis electra (Pyszczak pręgooki) – ryba z rodziny pielęgnicowatych

Inne 
 Electra – czasopismo elektroniczne

Przypisy